Фанагория (значения):

 Фанагория — крупная древнегреческая колония на территории современной России. 
 Фанагория — парусный фрегат Черноморского флота России.
 Фанагория — одно из крупнейших винодельческих предприятий России.
См.также

 Фанагорийская крепость